Elementarereignis steht für:

im Versicherungswesen eine Form der höheren Gewalt, siehe Naturkatastrophe 
ein Element der Ergebnismenge eines Wahrscheinlichkeitsraumes, siehe Ergebnis (Stochastik)
eine einelementige Teilmenge der Ergebnismenge eines diskreten Wahrscheinlichkeitsraumes, siehe Ereignis (Wahrscheinlichkeitstheorie) #Elementarereignis